Die Irish League 1960/61 war die 60. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum 25. Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meisterfinale 

|}

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1960/61
Fußballsaison 1960/61